Robert Elliot puede hacer referencia a:

 Robert Elliot (1767-1854), marino de la Royal Navy;
 Robert Elliot (n. 1986) futbolista británico nacionalizado irlandés